Plaats in Indonesië
 Loning (Kemiri) een plaats in het onderdistrict Kemiri, regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Loning (Petarukan) een plaats in het onderdistrict Petarukan, regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java